Erika Kornélia Szeles (1941-1956), adolescente hongroise qui a participé à la révolution de 1956.
 László Széles (1966-), acteur hongrois.
 Monica Seles (1973-), joueuse de tennis de l'ex-Yougoslavie, naturalisée américaine.
Homonymie de patronyme